Neil Gaiman, een Engels schrijver
 Gaiman (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
 Gaiman (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut